Алекс Скотт ():
 Алекс Скотт (1913—1962) — англійський футболіст, воротар, який грав за «Вулвергемптон Вондерерз» і «Кру Александра».
 Алекс Скотт (1929—2015) — австралійсько-британський актор, який грав у таких шоу, як «Святий» і «Рендалл і Гопкірк».
 Алекс Скотт (1936—2001) — шотландський футбольний вінгер, який грав за «Рейнджерс» та «Евертон».
 Алекс Скотт ( 1940) — бермудський політик, який обіймав посаду прем'єр-міністра країни у 2003—2006 роках.
 Алекс Скотт ( 1984) — англійська футболістка, яка провела 140 матчів за збірну Англії, зігравши на низці міжнародних турнірів, а також представляла Велику Британію на літніх Олімпійських іграх 2012 року.
 Алекс Скотт ( 1990) — гонконзький гравець у крикет
 Алекс Скотт ( 2003) — англійський футболіст, півзахисник. Переможець юнацького чемпіонату Європи до 19 років у 2022 році.

Див. також 
 Скотт (прізвище)
 Алек Скотт